Владислав Балаж (; 28 января 1984, Прешов, Чехословакия) — бывший словацкий хоккеист, нападающий.

Карьера 
Выступал за «Шербрук Касторс» (QMJHL), «Льюистон Мэньякс» (QMJHL), ХК «Прешов», «Дукла» (Тренчин), ХК «95 Поважская  Быстрица», МсХК «Жилина», КХ «Санок» (Польша), ХКм «Зволен», ХК «Литвинов», «Херлев Иглс» (Дания).

В Словацкой экстралиге провёл 363 матча, набрал 152 очка (73+79), в Чешской экстралиге — 53 матча, 8 очков (4+4), в чемпионате Дании — 13 игр, 6 очков (3+3), в чемпионате Польши — 5 игр, 2 очка (1+1).

В составе национальной сборной Словакии провел 5 матчей, набрал 1 очко (0+1). В составе молодежной сборной Словакии участник чемпионата мира 2004 (6 игр, 0+1).

Достижения 
 Серебряный призёр Словацкой экстралиги 2007

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Eliteprospects 

Родившиеся в Прешове
Хоккеисты Словакии
Хоккейные нападающие
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Дукла» Тренчин
Игроки ХК «Жилина»
Игроки ХК «Зволен»
Игроки ХК «Литвинов»